Agabos (Agabus) – postać biblijna
 Agabus – rodzaj chrząszczy z rodziny pływakowatych